Aude puede referirse a:
 Aude, departamento francés de la región de Occitania.
 Aúde (España), aldea española de la parroquia civil de Santiago de Cangas, municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.
 Río Aude, río francés que desemboca en el Mediterráneo.